Turica (Lučani), een plaats in de Servische gemeente Lučani
 Turica (Trebinje), een plaats in de gemeente Trebinje, Bosnië-Herzegovina